Czernice Borowe (plaats), plaats in Polen
 Czernice Borowe (gemeente), gemeente in Polen